A Internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen (Sociedade Internacional Hildegard von Bingen) foi fundada em 1980, em Engelberg, na Suíça, com o objetivo de estudar a vida e obra de Hildegard von Bingen. 

Organiza grupos de trabalho e publica uma revista, e conta com cerca de 1.800 membros de vários países do mundo. Uma vez por ano realiza uma conferência internacional, onde são apresentados os estudos realizados no ano. A Sociedade também dá apoio a instituições acadêmicas e grupos privados de estudo.

Ver também
Hildegard von Bingen

Ligações externas
Página oficial

Organizações da Suíça
Hildegard von Bingen